

Notes et références 
  (source non utilisée pour les gares).
 Données publiées par  concernant la ligne  , sur SNCF Open Data (site consulté le ).
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour la disposition géographique des infrastructures ici représentées.

Le Coteau - Montchanin